

Aziende 
 Gruppo Dassault –  holding
 Château Dassault (1955) –  vini
 Dassault Aviation (1936) –  aeronautica
 Dassault Falcon Jet (1963) –  aeronautica
 Dassault Falcon Service (1967) –  aeronautica
 Dassault Systèmes (1981) –  software
 Immobilière Dassault (1999) –  immobiliare
 Dassault Procurement Service (1995) –  aeronautica

Persone 
 Paul Dassault (1882-1969) –  nato Darius Paul Bloch e fratello di Marcel 
 Marcel Dassault (1892-1986) –  nato Marcel Bloch e fondatore della Dassault Aviation 
 Serge Dassault (1925 – vivente) –  nato Serge Bloch e figlio di Marcel ( www.sergedassault.com )
 Olivier Dassault (1951-2021) –  figlio di Serge ( www.olivierdassault.fr )
 Laurent Dassault (1953 – vivente) –  figlio di Serge ( www.laurent-dassault.com )
 Thierry Dassault (1957 – vivente) –  figlio di Serge
 Marie-Hélène Dassault (1965 – vivente) –  figlia di Serge